(verouderde schrijfwijze) Insecten, een klasse van de geleedpotigen
Insekt (album), het vierde album van de Zweedse band Carptree
Insekt (band), een Belgische electronic body music-band